Black Flag, romanzo di Valerio Evangelisti
Black Flag città fantasma australiana
Black Flag, gruppo hardcore punk statunitense
Assassin's Creed IV: Black Flag, capitolo della serie di videogiochi di Assassin's Creed